Harald Wurm (ur. 8 września 1984 w Schwaz) – austriacki biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Harald Wurm pojawił się 16 lutego 2002 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego we włoskiej miejscowości Folgaria, gdzie zajął 22. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2003 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå, gdzie był piętnasty w sprincie. Na rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Stryn w tej samej konkurencji był piąty. W 2006 roku zdobył złoty medal w sprincie stylem dowolnym podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Kranju. Startował ponadto jeszcze na dwóch edycjach MŚ U-23, ale nie zdobywał już medali. W Pucharze Świata zadebiutował 19 grudnia 2002 roku w Linzu, zajmując 70. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył ponad dwa lata później - 16 stycznia 2005 roku w Novym Měscie, gdzie był ósmy w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2004/2005 zajął ostatecznie 78. miejsce. Kilkakrotnie startował na mistrzostwach świata, najlepszy wynik osiągając podczas MŚ w Val di Fiemme w 2013 roku, gdzie wspólnie z Bernhardem Tritscherem był siódmy w sprincie drużynowym stylem dowolnym. Ponadto w 2006 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie w swojej koronnej konkurencji zajął 24. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Jak dotąd Wurm nie stawał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

Przypisy 

Austriaccy biegacze narciarscy
Austriaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1984